Zhuchengtyrannus ("tyran z Ču-Čcheng") byl rod velkého teropodního dinosaura z čeledi Tyrannosauridae, žijícího v období pozdní křídy (pozdní kampán, asi před 73,5 miliony let, mohl se však nejspíš vyskytovat i později) na území dnešní východní Číny (městský okres Ču-čcheng, provincie Šan-tung). Byl blízkým vývojovým příbuzným populárnějších tyranosauridů rodu Tarbosaurus a Tyrannosaurus.

Objev 

Dochované fosilie (holotyp nese označení ZCDM V0031) ze sedimentů skupiny Wang-š’ (souvrství Sin-ke-čuang) sestávají pouze z fragmentů horní i dolní čelisti o délce 64 a 78 cm a dále pak izolovaných zubů. Zkameněliny formálně popsal mezinárodní tým vědců v roce 2011. Ačkoliv se objevily domněnky, že by se mohlo ve skutečnosti jednat o zástupce rodu Tarbosaurus, anatomicky jsou tito dva tyranosauridi odlišní a tarbosauři navíc žili zhruba o tři miliony let později.

Velikost 
Zhuchengtyrannus byl značně velkým teropodem, jen mírně menším, než příbuzné rody Tyrannosaurus a Tarbosaurus. Patří tak k největším dravým dinosaurům známým z konce asijské křídy. Dosahoval odhadované délky v rozmezí 10 až 12 metrů a tělesné hmotnosti v rozmezí asi 5 až 6 metrických tun. Lebka zřejmě dosahovala délky kolem 1,3 metru, podobně jako u tarbosaura.

Paleoekologie 

Zhuchengtyrannus byl zřejmě vrcholovým predátorem svých ekosystémů, tedy záplavových nížin v oblastech dnešní východní Číny. Mohl lovit velké býložravé dinosaury, jako byl gigantický hadrosaurid Shantungosaurus či menší Laiyangosaurus nebo ceratopsidi Sinoceratops a Zhuchengceratops, žijící ve stejných ekosystémech. V tomtéž životním prostředí se pak vyskytovali například také obrnění býložraví ankylosauři rodu Sinankylosaurus nebo třeba saltasauridní sauropod Zhuchengtitan.

Systematické zařazení 
Zhuchengtyrannus magnus byl nepochybně zástupcem čeledi Tyrannosauridae a podčeledi Tyrannosaurinae. Následující kladogram pochází ze studie Loewen et al. (2013).

Odkazy

Reference

Literatura 
 Loewen, M. A.; et al. (2013). Evans, David C, ed. "Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans". PLoS ONE. 8 (11): e79420. doi: 10.1371/journal.pone.0079420.

Česká literatura 
 SOCHA, Vladimír (2021). Dinosauři – rekordy a zajímavosti. Nakladatelství Kazda, str. 75.

Externí odkazy 
 
 Článek o objevu zhuchengtyrana na webu DinosaurusBlog 
 Článek o zhuchengtyranovi a sinoceratopsovi na webu Pravěk.info 
  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři
Dinosauři z Asie